Малоя (, , ) — регіон у Швейцарії в кантоні Граубюнден.
Адміністративний центр — Самедан.

Громади

Примітки 

Регіони кантону Граубюнден